Antonio Felice Zondadari (1665–1737) – włoski kardynał, prefekt Trybunału Sygnatury Łaski w latach 1730–1737.
 Antonio Felice Zondadari (1740–1823) – włoski kardynał, arcybiskup Sieny w latach 1795–1823.